Крамер, Карл: Крамер, Карл Готлоб (1758—1817) — немецкий романист.
 Крамер, Карл Фридрих (1752—1807) — немецкий писатель, сын поэта Иоганна Крамера.
 Крамер, Карл Эдуард (1831—1901) — ботаник.

См. также 
 Крамер